Освальт, Кори (род. 1993) — американскй бейсболист, питчер клуба Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Метс».
 Освальт, Пэттон (род. 1969) — американский стендап-комик, актёр и сценарист.